Deudon est un patronyme porté notamment par :

 Charles Deudon (1832-1914), collectionneur d'art français ;
 Clarisse Deudon (1921-1991), actrice française ;
 Henri Deudon (1910-1990), coureur cycliste français ;
 Jean Deudon (1914-1991), alpiniste et spéléologue français ;
 Maurice Deudon (1889-1967), homme politique français ;
 Paul Deudon (1896-1956), homme politique français ;
 Yves Deudon (1973-), pilote français de motocross.